Porhoët ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried von Porhoët (1082–1141), Vizegraf von Porhoët
 Odo von Porhoet (Odo II., auch: Eudon II. de Porhoët, Éon, Eudes; † nach 1173), Graf von Porhoët und Regent des Herzogtums Bretagne

Siehe auch:
 Kanton La Trinité-Porhoët
 La Trinité-Porhoët
 Grafschaft Porhoët
 Communauté de communes du Porhoët